Грдлічка — (, ) — чеське і словацьке прізвище.

Відомі носії:
 Алеш Грдлічка (1869—1943) — чеський антрополог.
 Іван Грдлічка (*1943) — колишній чехословацький футболіст, півзахисник, словацький футбольний тренер.
 Лібор Грдлічка (*1986) — словацький футболіст, воротар.
 Марія Мельник, дівоче прізвище Грдлічка (1888—1968) — українська громадська діячка у США, педагог.

Чеські прізвища
Словацькі прізвища